Mitropa Kupa 1927–1992 között rendezett labdarúgó-kupa közép-európai klubcsapatok számára, 1951-től Zentropa Kupa néven.
 Mitropa Kupa 1965 óta évenként megrendezett autós raliverseny amatőrök számára.
 Mitropa Kupa 1976 óta évenként megrendezett sakkcsapatverseny közép-európai országok válogatottjai számára.
MITROPA kupa közép-európai régiós jégvitorlás verseny.

Jegyzetek